Беркасово () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1228 жителей (по переписи населения 1991 года — 1103 жителя).

Демография 
В селе Беркасово, по переписи 2002 года проживали 987 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,9 лет (39,4 года у мужчин и 42,2 года у женщин). В селе есть 490 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,51.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины